Il Pool D della zona Euro-Africana Gruppo I nella Fed Cup 2012 è uno dei quattro gruppi in cui è suddiviso il Gruppo I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A, Pool B, Pool C)

Polonia vs. Lussemburgo

Romania vs. Croazia

Polonia vs. Croazia

Romania vs. Lussemburgo

Polonia vs. Romania

Croazia vs. Lussemburgo

Verdetti
Polonia ammessa al playoff contro la prima del Pool B per uno dei due posti (l'altro se lo contendono le vincitrici degli altri due pool) agli spareggi per il Gruppo Mondiale II.
Lussemburgo condannata al playout contro l'ultima del Pool B per evitare la retrocessione al Gruppo II.

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2012